Nyhem steht für Orte in Schweden

 Nyhem (Bräcke), Gemeinde Bräcke
 Nyhem (Mullsjö), Gemeinde Mullsjö